Waldbrunn kan syfta på:

Tyskland 

 Waldbrunn, Baden-Württemberg – kommun i Tyskland, Baden-Württemberg, Karlsruhe Region, 
 Waldbrunn (Westerwald) – kommun, Hessen, Regierungsbezirk Gießen, 
 Waldbrunn, Bayern – kommun, Bayern, Regierungsbezirk Unterfranken,